Il serpente dell'Essex – romanzo di Sarah Perry del 2016
 Il serpente dell'Essex – serie televisiva britannica del 2022, tratta dal romanzo